Солнечное затмение 29 марта 2006 года — полное солнечное затмение с максимальной фазой 1,052. Это первое полное затмение на территории России с 9 марта 1997 года.

Оно наблюдалось на территории от Бразилии до Монголии. Полная фаза наблюдалась в восточной части Южной Америки, северной Африке, прошла через Турцию и Грузию.

На территории России полная фаза впервые наблюдалась в Карачаево-Черкесии в районе курорта Домбай. Далее полоса полного затмения прошла на северо-восток через Астрахань, пересекла северный Казахстан, снова вышла в Россию в Алтайском крае. В Туве затмение было видно на закате.

Следующее полное затмение на территории России было 1 августа 2008 в Западной Сибири.

Примечания

Ссылки 
 Солнечное затмение 29 марта 2006 года на «Полном солнечном затмении»
 NASA Solar Eclipse Page
 NASA’s Eclipse of March 29 page
 Затмение 29 марта 2006 на Астронет
 Брошюра «Полное солнечное затмение 29 марта 2006 года и его наблюдение»: анонс, текст(zip)
 Солнечное затмение 29 марта 2006 года. Схемы и карты
 Затмение в Пятигорске глазами московского фотографа
 Солнечное затмение в Георгиевске

2006-03-29
2006
29
2006 год в науке